Латона (Лета) — титанида дочь титана Кея и Фебы, возлюбленная Зевса вне брака, мать близнецов Аполлона и Артемиды.
 (639) Латона — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу S и входит в состав семейства Эос.